Аркадий Константинович Круглов (1926—1998) — российский инженер, учёный, лауреат Государственной премии СССР (1980).

Родился 4 сентября 1926 года в деревне Рожево Смоленской области, Жорновского (Жёрновского) сельсовета, Сычевского района в крестьянской семье. Отец — Константин Николаевич Круглов (1897-1941?) сражался в гражданскую войну в коннице Котовского Г. И. Мать — Евдокия Андреевна Круглова (урождённая Громова), (1895—1989) с остальными детьми (Геннадий, Зинаида, Михаил, Иван и еще двумя) была угнана, как и все жители деревни и Сычевского района в 1941 в концлагерь на территории Западной Белоруссии. Трое братьев Аркадия умерли в этом концлагере. С 1940 года начал работал в Ленинграде на Кировском заводе будучи учеником фабрично-заводского училища — ФЗУ (с 14 лет). Специальность по ФЗУ: модельщик. В 1942 году был эвакуирован по Дороге жизни в Ростов Великий (фотографии зданий, где размещались эвакуированный из Ленинграда дети, по состоянию на 2023 год приведены в данной статье), далее в Луганск, где окончил среднюю школу.

С 1946 по 1951 гг. учился в Ленинградском электротехническом институте имени В. И. Ульянова (Ленина) на специальном электрофизическом факультете, после окончания которого был направлен на комбинат № 817.

В 1952—1968 гг. работал на комбинате № 817 (Челябинск-40, ПО «Маяк»)на различных объектах: сначала работал на первом в стране промышленном уран-графитовом реакторе ядерном реакторе (инженер-физик, с. н. с.), а с 1955 - начальник физической лаборатории № 5 ЦЗЛ, обеспечивавшей научную поддержку различных режимов работы уран-графитовых и тяжеловодных ядерных реакторов с исследованием надёжности активных зон реакторов, с уточнением наработки в ядерных реакторах различных изотопов и анализом их извлечения. Был участником проведения многочисленных исследований по определению критических масс различных растворов с плутонием и ураном и обеспечению ядерной безопасности на объектах, работающих с делящимися материалами.

В 1968 — был переведён в центральных аппарат Минсредмаша СССР в Москве, где сначала работал начальником физико-технического отдела научно-технического управления (НТУ), заместителем начальника а затем начальником научно-технического управления (до 1991 г.). В 1972 году окончил Институт управления народным хозяйством. В период его руководства НТУ решены многие научные и инженерные проблемы ядерного топливного цикла, разработаны технологии переработки сложных полиметаллических руд и радиоактивных отходов, спроектированы и внедрены автоматизированные системы управления. В июне-июле 1986 г. участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, был членом правительственной комиссии.

С 1991 г. по 1998 г. работал ведущим научным сотрудником ЦНИИАтоминформ.

Кандидат технических наук (1967).

Автор книг:
 Штаб Атомпрома / Аркадий Круглов. — М. : ЦНИИАТОМИНФОРМ, 1998. — 493 с. : ил., портр.; 20 см; ISBN 5-85165-333-7.
 Как создавалась атомная промышленность в СССР / А. К. Круглов. — М. : Изд-во ЦНИИатоминформ, Б. г. (1994). — 378,[1] с. : ил.; 20 см; ISBN 5-85165-011-7 : Б. ц. Второе издание М.: ЦНИИАТОМИНФОРМ, 1995 — …
 The history of the soviet atomic industry. London and New York: Taylor&Francis — Б. г. (1998) — …
 Реакторное производство радиоактивных нуклидов / А. К. Круглов, А. П. Рудик. — М. : Энергоатомиздат, 1985. — 255 с.; 22 см; ISBN В пер.
 Искусственные изотопы и методика расчета их образования в ядерных реакторах [Текст] / А. К. Круглов, А. П. Рудик. — Москва : Атомиздат, 1977. — 167 с. : ил.; 21 см.

Лауреат Государственной премии СССР (1980) за участие в разработке комплекса материалов по защите воздушного бассейна от радиационных выбросов предприятий комбината. Награждён орденом «Знак Почёта».

Умер в Москве в 1998 году. Похоронен на Химкинском кладбище (55 участок). Библиотека книг по тематике атомной промышленности была передана в дар библиотеке ЦЗЛ ФГУП "ПО Маяк" трудами Жарова Петра Анатольевича.

Источники 

 [ http://elib.biblioatom.ru/text/kto-est-kto-v-atomnoy-energetike_1995/go,0/  Кто есть кто в атомной энергетике и промышленности России]
 История советского атомного проекта
 Наука и общество: история советского атомного проекта (40-50 годы). Труды международного симпозиума ИСАП-96. — М.: ИздАт, 1997—608 с. ISBN 5-86656-073-9